Gilda – forma imienia Hilda lub Hermenegilda
 Gilda – film z Ritą Hayworth i Glennem Fordem (1946, reż. Charles Vidor)
 Gilda – argentyńska piosenkarka
 Gilda – włoska piosenkarka
 Gilda Gray – amerykańska aktorka i tancerka polskiego pochodzenia